Brava může znamenat:

 Brava (ostrov) — ostrov Kapverd
 Brava (Kapverdy) — okres na Kapverdách

Součást názvů  
 Costa Brava – španělské pobřeží v Katalánsku
 Ribeira Brava – město na ostrově Madeira
 Fiat Brava – typ automobilu značky FIAT